Plonger, verbe relatif au plongeon.

Titres 
 Plonger (roman), roman de Christophe Ono-dit-Biot paru le  aux éditions Gallimard et ayant reçu le Grand prix du roman de l'Académie française et le prix Renaudot des lycéens.
 Plonger (film), film dramatique français coécrit et réalisé par Mélanie Laurent, sorti en 2017, adapté du précédent.

Voir aussi